Falanga je lahko:
 taktična vojaška enota - falanga (vojaštvo):
 makedonska falanga
 grška falanga
 rimska falanga
 švicarska falanga
 politično gibanje - falanga (politično gibanje):
 Falanga (Španija)
 Falanga (Libanon)
 Kristjanska falangistična stranka Amerike
 Ameriška falangistična stranka
 Socialistična bolivijska falanga
 v medicini kost v prstnem členu - prstnica